Алауи, Закариа (род. 1966) — марокканский футболист
 Алауи, Морьяна (род. 1982) — французская и марокканская актриса
 Алауи, Мулай Хасан (Хасан II; 1929—1999) — король Марокко с 26 февраля 1961 года до своей смерти в 1999 году.